est un acteur spécialisé dans les voix de personnages
  est un producteur canadien.
 Michael Donovan est un personnage fictif de la série Nous les robots d'Isaac Asimov.